Mattioli ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Julio Maria Mattioli (1902–1962), italienischer Geistlicher, Prälat von Acre e Purus
 Antonio Mattioli (* 1940), italienischer Fußballspieler
 Aram Mattioli (* 1961), Schweizer Historiker
 Carlo Mattioli (Maler) (1911–1992), italienischer Maler
 Carlo Mattioli (* 1954), italienischer Leichtathlet
 Daniele Mattioli (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Enrico Mattioli (1955–1991), Schweizer Maler und Bildhauer
 Ercole Antonio Mattioli (1640–1694), italienischer Politiker
 Gianluca Mattioli (1967–2017), italienischer Basketballschiedsrichter
 Gianni Mattioli (1903–1977), italienischer Unternehmer und Kunstsammler 
 Gianni Francesco Mattioli (* 1940), italienischer Politiker
 Girolamo Mattioli (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Leo Mattioli (1972–2011), argentinischer Cumbiasänger
 Luisa Mattioli (1936–2021), italienische Schauspielerin
 Marcus Mattioli (* 1960), brasilianischer Schwimmer
 Mario Mattioli (1945–2003), italienischer Volleyballspieler
 Massimo Mattioli (1943–2019), italienischer Comiczeichner
 Maurizio Mattioli (* 1950), italienischer Schauspieler
 Pietro Andrea Mattioli (1501–1577), italienischer Arzt und Botaniker
 Raf Mattioli (1936–1960), italienischer Schauspieler
 Raffaele Mattioli (1895–1973), italienischer Bankier und Volkswirtschaftler
 Rocky Mattioli (* 1953), italienisch-australischer Boxer
 Sandro Mattioli (* 1975), deutsch-italienischer Journalist und Autor
 Silvio Mattioli (1929–2011), Schweizer Bildhauer